Storfors (gemeente), een Zweedse gemeente in Värmland, provincie Värmlands län
Storfors (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente